Алексеевский сельский совет () — входит в состав
Каланчакского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Алексеевка
.

История 
 1930 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Алексеевка 
 с. Приморское

Примечания